Та́нки Онла́йн — многопользовательская браузерная онлайн-игра в жанре аркадного танкового симулятора. Использует бизнес-модель free-to-play. Разработана компанией AlternativaGames, выпущена 4 июня 2009 года.

История разработки 
Игра была представлена в мае 2009 года на конференции КРИ 2009, где получила награды «Лучшая игра без издателя» и «Лучшая технология». «Танки Онлайн» применяет собственный игровой движок компании — Alternativa3D 8.

Выход состоялся в том же году.

В 2013 и 2014 годах проект становился лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Народное голосование».

Считается самой популярной игрой компании-разработчика, принося 7 миллионов долларов годового дохода с 2 миллионами игроков в месяц (из которых 90 % из России). В 2013 году число зарегистрированных участников в игре достигло 20 миллионов, каждый день проходило около 90 тысяч битв суммарной продолжительностью свыше 700 тысяч игровых часов, а максимальное число игроков в онлайне составило 60 тысяч человек.

Дальнейшее развитие 
В середине 2016 года появились новые «Танки Онлайн» (названные Tanki X), сделанные теми же авторами, однако с использованием движка Unity вместо собственного. Работа над игрой началась в середине 2014 года. Новая игра развивалась параллельно с браузерной версией, однако осенью 2019 года было заявлено о закрытии проекта. Некоторые возможности были перенесены в «Танки Онлайн». 12 октября 2021 года появилась бета-версия Tanki X Revive, но от других разработчиков.

Смена игрового движка 
С 12 сентября 2019 года в связи с окончанием поддержки Adobe Flash основой сервера и сетевого клиента игры стал HTML5. В новой версии был обновлён интерфейс и некоторые другие визуальные составляющие. На тот момент значительной поддержки старой версии игры уже не было. В конце 2021 года Flash-версия «Танков Онлайн» окончательно прекратила свою работу.

Игровой процесс 
Игровой процесс «Танков Онлайн» имеет ряд параллелей с известной классической игрой 1985 года Battle City. Однако, в отличие от Battle City, основой игрового процесса «Танков Онлайн» является система PvP — игрок против игрока. Игроки соревнуются друг с другом, а за каждый уничтоженный танк противника засчитывается фраг и начисляются очки опыта.

В игре предусмотрено несколько режимов боёв (в основном командных), система воинских званий и множество вариантов вооружения для танка. Вместо того, чтобы выбирать танк из списка, игрокам предлагается собрать собственную машину, комбинируя оружие, корпус, защитные модули, дрон и декоративную краску, согласно своим предпочтениям. Также в игре присутствуют особые краски, они могут менять своё положение, меняться в цвете и т. д. Они в боях самые редкие.

Определившись с деталями танка, игрок вступает в битвы с другими пользователями, где, помимо очков опыта, зарабатывает игровую валюту — кристаллы. Продвигаясь вверх по карьерной лестнице, он открывает доступ к новым покупкам и улучшениям предметов.

На поле боя падают ящики с припасами, усиливающие танк и ускоряющие игровой процесс: повышение урона, повышение защиты, ускорение и ремкомплект. Также на большинстве игровых карт выпадает припас «Ядерная энергия», который при его подборе игроком полностью заряжает «овердрайв» танка — уникальную способность корпуса, которая поможет принести победу. При желании игроки могут запастись припасами, купив их в гараже за кристаллы или получив их с контейнеров, и позже использовать в битвах. Также присутствуют ежедневные и еженедельные задания, которые доступны со звания «Рядовой», особые задания, которые доступны со звания «Штаб-сержант», а так же покупка платного — «Премиум» — аккаунта, который удваивает получаемое количество кристаллов и звёзд, которые необходимы для прохождения «челленджей», и даёт в полтора раза больше очков опыта.

В игре есть две валюты: кристаллы и «танкоины».

За кристаллы можно приобрести вооружения (пушки, корпуса, защитные модули, дроны) в гараже, устройства на пушки и корпуса, припасы. Кристаллы зарабатываются за участие в битвах, прохождение «челленджей» (боевой пропуск), открытие недельных, обычных контейнеров и «ультраконтейнеров», открытие «коинбоксов», взятие «золотого ящика», покупку за «танкоины», использование промокода, участие в конкурсах от разработчиков игры.

За «танкоины» можно приобрести обычные контейнеры, «ультраконтейнеры», «коинбоксы», кристаллы, комплекты товаров, скины, краски, смену никнейма игрока, клановую лицензию, «золотые ящики». «Танкоины» зарабатываются за прохождение «челленджей», открытие «недельных» контейнеров, открытие «коинбоксов», покупку за реальные деньги, использование промокода, участие в конкурсах от разработчиков игры.

Режимы игры 
В игре присутствуют два вида битв: матчмейкинг и PRO-битвы.

Режимы матчмейкинга:
 Командный бой [TDM] — необходимо уничтожать противников и защищать союзников. Побеждает команда, уничтожившая больше всего вражеских танков.
 Контроль точек [CP] — необходимо захватывать вражеские и защищать союзные стратегические точки на карте. Побеждает команда, заработавшая больше всего очков владения точками.
 Захват флага [CTF] — необходимо ‎атаковать базу противников, привезти их флаг на свою базу и защищать свой флаг от неприятелей. Побеждает команда, доставившая больше всего флагов.
 Штурм [ASL] — ‎играя за обороняющуюся сторону, требуется защищать свою базу от атак противника. Играя за атакующую сторону, доставить свой флаг на вражескую базу. Побеждает команда, заработавшая больше всего очков.
 Регби [RGB] — требуется ‎подхватить мяч в центре карты и привезти его на базу противника. Побеждает команда, забившая больше всего мячей.
 Джаггернаут [TJR] — необходимо атаковать вражеского Джаггернаута и защищать союзного. Побеждает команда, уничтожившая больше всего вражеских Джаггернаутов. Джаггернаутом может стать любой из игроков.
 Осада [SGE] — необходимо удерживать контроль над точкой, не давая противнику приблизиться к ней, и выдвигаться к новой точке после захвата. Побеждает команда, захватившая больше всего точек‎.

В матчмейкинге также присутствует кнопка «Быстрый бой», которая присоединяет игрока в выбранный случайным образом командный режим.

Режимы PRO-битв (в лобби записан как «Список битв»):
 Каждый сам за себя [DM]
 Командный бой [TDM]
 Контроль точек [CP]
 Захват флага [CTF]
 Штурм [ASL] только для ММ-версий карт
 Регби [RGB] только для ММ-версий карт, исключение - карта «Стадион»
 Осада [SGE] только для ММ-версий карт
 Джаггернаут [TJR] не доступен для создания

Во время праздников в матчмейкинге появляется один из трёх соло-режимов, называемый «Специальный режим», который доступен по отдельной кнопке в течение ограниченного времени:

 Каждый сам за себя [DM]
 Соло-Джаггернаут [JGR]
 Гонка вооружений [AR]

Система званий и развития 

В игре реализована система званий, которые открывают игроку доступ к новым возможностям: приобретение нового вооружения и улучшения уже имеющегося; приобретение припасов; доступ к картам и игровым режимам. Очередное звание присваивается игроку автоматически при наборе определённого количества очков опыта. За каждое звание полагается награда в виде 1 контейнера.

Боевой опыт начисляется за уничтожение танков противника (в том числе Джаггернаута), за лечение союзных танков. В режиме «Захват флага» — за доставку вражеского флага или возвращение союзного флага, в режиме «Контроль точек» — за захват контрольной точки или за освобождение точки, ранее захваченной противником, в режиме «Штурм» — за доставку флага, в режиме «Регби» — за доставку мяча, в режиме «Осада» — за захват контрольной точки.

Если игрок потерял флаг/мяч в режимах «Захват флага», «Штурм», «Регби», но союзный танк успел подобрать его и доставить, то очки опыта всё равно зачисляются. Также опыт начисляется за помощь в уничтожении танка. То есть, если игрок нанёс урон противнику, а союзник его уничтожил, то очки начисляются обоим игрокам.

Гараж и модификации танка 
Покупка товаров в гараже позволяет игроку повысить боеспособность танка. При переходе в гараж из битвы игроки могут сменить вооружение прямо в бою.

Пушки, корпуса и защитные модули имеют семь ступеней улучшения, называемые модификациями (сокращённо Mk), которые увеличивают боевые характеристики вооружения. Следующая модификация становится доступна при получении определённого звания. Покупка совершается за кристаллы. Так же вооружение можно улучшать, или «микропрокачивать», пока покупка следующей модификации не станет доступной.

Также в магазине можно приобрести комплекты (пушка + корпус + защитный модуль от пушки) лучшей модификации, доступной по званию, за «танкоины». В некоторых случаях — на несколько званий выше.

Примечания

Ссылки 
 
 

Браузерные игры
Компьютерные игры, разработанные в России
Танковые симуляторы
Флеш-игры
Компьютерные игры 2009 года
Многопользовательские онлайн-игры
Игры для Android